Iekaterínovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Iekaterínovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Iekaterínovka (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Iekaterínovka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia